Banjarmangu (onderdistrict), een onderdistrict in Banjarnegara, Midden-Java
 Banjarmangu (plaats), een plaats in dit onderdistrict